Il singolare  del Tashkent Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Ksenija Pervak era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.Irina-Camelia Begu ha battuto in finale Donna Vekić con un doppio 6-4.

Teste di serie 

  Monica Niculescu (primo turno)
  Urszula Radwańska (semifinale)
  Alizé Cornet (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)

  Alexandra Cadanțu (quarti di finale)
  Bojana Jovanovski (quarti di finale)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)
  Galina Voskoboeva (quarti di finale)

Qualificate 

  Ekaterina Byčkova (primo turno)
  Anna Čakvetadze (secondo turno)

  Vesna Dolonc (primo turno)
  Donna Vekić (finale)

Lucky loser 
  Mónica Puig (primo turno)

Wldcard 

  Vlada Ėkšibarova (primo turno)
  Sabina Sharipova (secondo turno)

  Nigina Abduraimova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Tashkent Open 2012
WTA Tour 2012